Miriam van Reijen (atlete)
Miriam van Reijen (filosofe)